Police fédérale (Allemagne)
 Police fédérale (Argentine)
 Police fédérale (Australie)
 Police fédérale (Autriche)
 Police fédérale (Belgique)
 Police fédérale (Brésil)
 Police fédérale (Suisse)